Horvátország
Donji Kraljevec falu Hrašćina községben, Krapina-Zagorje megyében
Donji Kraljevec, Murakirály község horvát neve Muraköz megyében